Funiculite est un terme médical  ancien et polysémique qui peut à la fois désigner :
 L'inflammation du cordon spermatique, qui chez l'homme ou l'animal d'élevage était souvent une conséquence secondaire de la castration
 L'inflammation du cordon ombilical.
 Inflammation d'une racine nerveuse (funicule) dans son trajet intrarachidien (funiculite vertébrale).

Prévalence géographique 
Les funiculites sont souvent tropicales. 
La funiculite endémique est une affection particulière observée dans le sud de l'Inde et à Ceylan, caractérisée par une inflammation du cordon spermatique avec atteinte grave de l'état général évoluant vers une septicémie,  décrite par  en 1908.

Éventuellement nécrotique, elle peut être associée à une maladie vénérienne (gonorrhée ou blennorragie) ou causée par une Filariose ou bilharziose

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 cordon spermatique. 
 cordon ombilical

Lien externe

Bibliographie 
 Debillon, T., Hoffman, P., Cneude, F., & Andrini, P. (2009). Le syndrome de réponse inflammatoire fœtale: définition, causes et conséquences. Revue de médecine périnatale, 1(2), 77-81 (résumé).
 Guibert, M., de Maneville, M. M., Lebrun, L., & Vial, M. (1986). Contamination néonatale monomicrobienne par Eikenella corrodens. Médecine et maladies infectieuses, 16(5), 314-315 (résumé).

Obstétrique
Maladie en urologie